Забегин — русская фамилия; женская форма Забегина.

Известные носители 
 Забегин, Александр Иосифович (1911 — ?) — советский конструктор боеприпасов.
 Забегин, Игорь Владиславович (род. 1944) — советский и российский композитор, музыкальный педагог.